

Persone 
Francesco Lenci – storico e scrittore italiano
Ruggero Lenci – architetto e professore italiano
Sergio Lenci – architetto italiano

Altro
Lenci – società italiana di ceramiche e fabbrica di bambole in panno
Panno lenci – tipo di feltro noto per la produzione di bambole